2B steht für:
 2B (Band), portugiesische Musikgruppe
 Astra 2B, europäischer Fernsehsatellit
 Aerocondor, portugiesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Second Baseman, Feldposition im Baseball
 weich, tonsatt; siehe Härtegrad (Bleistift)

Siehe auch:
 B2

2B